Pacaya puede hacer referencia a:

 La Reserva Nacional Pacaya Samiria, es la reserva más extensa de la Amazonía inundable (várzea) de toda América del Sur. Esta reserva se ubica en el Perú.
 El río Pacaya, ubicado dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en la Amazonía peruana.
 El volcán de Pacaya, volcán activo ubicado en los departamentos de Escuintla y Guatemala, Guatemala.
Parque nacional Volcán Pacaya
 El cerro Pacaya, pequeña colina montañosa ubicada en el departamento de Masaya, Nicaragua.
 Pacaya (palmera), palmera del género Chamaedorea y su flor comestible.